Millars puede referirse a:

 Millas: una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Pirineos Orientales;
 Millares, municipio español de la provincia de Valencia;
 El río Mijares: un río de la península ibérica que nace en la Sierra de Gúdar de España.